Клуб де Леонес има више значења:

 Клуб де Леонес, Инсталасион Рекреатива (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Клуб де Леонес (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику